Wyniki Grand Prix Polski, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1998.

To czwarta eliminacja o Wielką Nagrodę Polski, jednak po raz pierwszy rozegrana w Bydgoszczy.

Lista startowa 
Stawkę 21 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 3 zawodników z dziką kartą: Antonín Kasper, Robert Dados oraz Jacek Gollob. W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (18) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (1) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (8) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Leigh Adams (Australia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (7) Hans Nielsen (Dania)
 (6) Brian Andersen (Dania)
 (10) Jason Crump (Australia)
 (11) Armando Castagna (Włochy)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Stefan Dannö (Szwecja)
 (16) Craig Boyce (Australia)
 (20) Sebastian Ułamek (Polska)
 (13) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (19) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (12) Zoltán Adorján (Węgry)
 (22) Antonín Kasper (Czechy)
 (23) Robert Dados (Polska)
 (24) Jacek Gollob (Polska)

Wyniki

Opis 
Tony Rickardsson po raz drugi został Indywidualnym Mistrzem Świata na żużlu. Tytuł zapewnił sobie już w pierwszym starcie, wygrywając 11 wyścig. Wicemistrzem został inny Szwed Jimmy Nilsen, a brązowy medal zdobył zwycięzca turnieju w Bydgoszczy - Tomasz Gollob. Po 6 turniejach nie dało wyłonić się czołowej ósemki, która zapewniłaby sobie start w przyszłym sezonie, Jason Crump i Billy Hamill mieli po 62 punkty, jednak Amerykanin już w drugim starcie doznał poważnego upadku i nie startował do końca zawodów. 8 miejsce zdobył w ten sposób Australijczyk, a Hamill dostał przed kolejnym sezonem stałą dziką kartę na sezon 1999.

W turnieju wystartowało aż 5 Polaków, jednak żaden oprócz zwycięzcy Tomasza Golloba nie przeszedł nawet do Turnieju Głównego - Jacek Gollob był 18, Piotr Protasiewicz 20, Sebastian Ułamek 22, a debiutujący Robert Dados 24. Dados był już aktualnym Indywidualnym Mistrzem Świata Juniorów i miał zapewniony udział w  Grand Prix 1999.

Klasyfikacja końcowa 

Polska
1998
1998 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy